Produktnorm beschreibt eine:
 Norm, die Anforderungen an ein Produkt bzw. eine Produktgruppe festlegt.
 mathematische Norm und die Maximumsnorm als Spezialfall